Le nom Ian Walker est porté par les personnes suivantes :
 Ian Walker (1970-), coureur au large britannique ;
 Ian Michael Walker (1971-), joueur de football britannique.